Ке́лен Ко́улман (, род. 19 апреля 1984) — американская актриса.

Карьера 
Коулман родилась в Нэшвилле, штат Теннесси и училась в Университете Северной Каролины. Она появилась в нескольких фильмах, прежде чем получила заметные второстепенные роли в сериалах «Зои Харт из южного штата», «Проект Минди» и «Новости» в 2012—2013 годах. После этого Коулман получила одну из центральных ролей в ситкоме Ребел Уилсон «Супер весёлый вечер». Летом 2013 года, Коулман была уволена из «Супер весёлый вечер», сразу после съёмок пилотного эпизода. В 2014 году она получила одну из центральных ролей в ситкоме «Маккарти».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Северная Каролина
Киноактрисы США